В одиночному розряді тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Катарину Малеєву 6–1, 6–0.

Сіяні гравчині 

 Моніка Селеш (переможниця)
 Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Кончіта Мартінес (півфінал)
 Катарина Малеєва (фінал)

 Лаура Гільдемейстер (1-ше коло)
 Гелен Келесі (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
 Сьюзен Слоун (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1990